SEG steht für:

 Satellite Engineering Group, ein Satellitenhersteller in USA, Kansas
 Schmid Electronics GmbH, ein Hersteller von Fernsehern, Satelliten-Receivern und DVD-Playern
 Schnelleinsatzgruppe
 Segmentkernige Granulozyten
 Shenzhen Electronics Group, ein Elektrogerätehersteller in Shenzhen
 Society of Economic Geologists
 Society of Exploration Geophysicists
 Sondereigentum nach dem deutschen Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
 Sondereinsatzgruppen der österreichischen Bundesgendarmerie
 Sozialistische Entwicklungsgemeinschaften Rennsport, siehe SEG-Wartburg
 Sozialmedizinische Expertengruppe, siehe Medizinischer Dienst der Krankenversicherung
 Spezialeinsatzgruppe, Einheit einiger Feuerwehren in Deutschland, z. B. Fehmarn, Hamburg, Kiel
 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Verband der börsennotierten Unternehmen in Polen
 Strassen-Eisenbahn Gesellschaft Hamburg
 Strausberger Eisenbahn GmbH
 Süddeutsche Eisenbahn-Gesellschaft
 Supplementum Epigraphicum Graecum
 St. Elisabeth Gruppe, deutsche Krankenhausgruppe
 Standard Elektrizitäts-Gesellschaft, Finanz- und Führungsholding für die Beteiligungen der ITT Corporation in Deutschland (1930 bis 1956)
 System-EDV und Organisationsgesellschaft mbH, Hersteller von Software für den Automobilhandel

SE-G steht für:

 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

Abkürzung